Сан Хосе дел Пуенте има више значења:

 Сан Хосе дел Пуенте (Кваутитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хосе дел Пуенте (Теолојукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику